

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Mokronos – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Koźmin Wielkopolski
 Mokronos – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w powiecie łobeskim, w gminie Resko
 Mokronos – przysiółek wsi Osetna w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Lipiany

Zobacz teś 
 Mokronos Dolny
 Mokronos Górny